

Cinema 
 Emily – film filippino del 1960
 Emily – film britannico del 1976
 Emily – film statunitense del 2011
 Emily – film britannico del 2022

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Emily – città del Minnesota

Musica 
 Emily – singolo dei Bowling for Soup del 2002
 Emily – singolo di Dave Koz del 1990
 Emily – singolo di Mika del 2012
 Emily – brano di Joanna Newsom del 2006

Onomastica
 Emily – forma inglese del nome proprio di persona Emilia

Personaggi 
 Emily – personaggio dell'anime e manga Beyblade
 Emily – protagonista della serie animata Emily & Alexander, che tipi questi topi
 Emily – personaggio della serie letteraria Thomas and Friends
 Emily la Stramba – personaggio dei fumetti e della moda